A CE-585 é uma rodovia brasileira do estado do Ceará, que se inicia na cidade de Pindoretama, seu acesso no distrito de Pratiús (Pindoretama), entre a CE-454 (Pratiús) Coqueiro do Lagamar, agora sim um novo progresso nessa região.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias estaduais do Ceará